Lamboglia ist der Familienname folgender Personen:

 María Florencia Lamboglia (* 1992), argentinische Sprinterin
 Nino Lamboglia (1912–1977), italienischer Archäologe